El duque Federico Guillermo II de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck (18 de junio de 1687 - 11 de noviembre de 1749) fue un duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck. Sirvió como mariscal de campo prusiano y fue elegido gobernador de Berlín, aunque falleció antes y no pudo ocupar este último cargo.

Federico Guillermo II era el segundo hijo del duque Federico Luis (1653-1728) y su esposa Luisa Carlota de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (1658-1740). Sus hermanos incluían a Dorotea, Pedro Augusto y Carlos Luis. En 1728, Federico Guillermo II sucedió a su padre como duque de Beck. Después de su muerte, fue sucedido por su hijo Federico Guillermo III, quien cayó en batalla en 1757. El título fue entonces heredado por el hermano de Federico Guillermo II, Carlos Luis.

Biografía 
Aunque nació en Potsdam, Federico Guillermo creció en Königsberg y estudió en Halle. Sirvió en el ejército prusiano como capitán en el regimiento de su padre en 1703 y como teniente coronel en 1704. Se distinguió durante el sitio de Stralsund y fue ascendido a coronel en 1713, cuando sirvió en el regimiento Holstein. En 1717, el rey Federico Guillermo I de Prusia lo recompensó con el palacio Friedrichshof en Ludwigswalde, Prusia Oriental (ahora en Lesnoye, óblast de Kaliningrado, Rusia). En 1719 el rey concedió al duque otra mansión en Prusia oriental, también de nombre Friedrichshof, en Kasebalk, que el duque renombró como mansión Holstein (ahora en Pregolskiy, Kaliningrado). A partir de 1721, encabezó el regimiento de infantería #11, que su padre había liderado antes que él.

En 1725, el rey invistió al duque con la finca de Riesenberg que, sin embargo, vendió. En 1732, adquirió la mansión Beck en Löhne-Ulenburg, que daba nombre a la línea de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck, a la viuda de su primo Federico Guillermo I (1682-1719), quien se había convertido al catolicismo y había alcanzado el rango de mariscal de campo en el ejército del Sacro Imperio Romano Germánico. Federico Guillermo I cayó en batalla en Francavilla de Sicilia.

En 1733 Federico Guillermo II fue ascendido a teniente general. Participó en las campañas a lo largo del Rin en 1734 y 1735 durante la Guerra de Sucesión Polaca. Sin embargo, el rey Federico II de Prusia se disgustó con Federico Guillermo después de la batalla de Mollwitz durante la primera guerra de Silesia en 1741. Su regimiento había sido mantenido en la reserva y llegó al campo de batalla demasiado tarde para contribuir en la misma. Inconsciente de la situación, fue sobrepasado por unidades austriacas. No obstante, el rey Federico el Grande fue respetuoso con el duque, a quien se refería como gute alte Holsteiner ("buen viejo de Holstein"). El duque fue promovido a mariscal de campo ese mismo año y situado en Königsberg, la capital de Prusia oriental. También recibió la Orden del Águila Negra.

En 1745, Federico Guillermo II vendió su mansión de Beck a la baronesa de Ledebur-Königsbrück, aunque retuvo el título de duque de Beck. En 1747, fue elegido gobernador de Berlín. Sin embargo, debido a una enfermedad, no fue capaz de asumir el puesto. Murió en Königsberg.

Matrimonio e hijos 
Federico Guillermo estuvo casado dos veces. Su primera esposa fue Luisa Felicita Leonor de Loß, condesa de Dabrova (m. 1715). Ella era viuda de un miembro de la familia Czartoryski y una hija del tesorero polaco Wladislav de Loß. Este matrimonio no tuvo hijos.

Contrajo matrimonio con su segunda esposa el 3 de diciembre de 1721. Ella era Úrsula Ana (31 de diciembre de 1700 - 17 de marzo de 1761), hija del burgrave Cristóbal de Dohna-Schlodien. Este matrimonio produjo dos hijos:
 Federico Guillermo III (4 de noviembre de 1723 - 6 de mayo de 1757), sirvió como coronel en el Ejército prusiano y cayó en la Batalla de Praga
 Sofía Carlota (31 de diciembre de 1722 - 7 de agosto de 1763), desposó:
 el 5 de junio de on 1738 al Mayor General prusiano Alejandro Emilio, burgrave de Dohna-Wartenberg-Schlodien (7 de julio de 1704 - 6 de octubre de 1745, caído en la Batalla de Soor)
 el 1 de enero de 1750 al duque Jorge Luis de Holstein-Gottorp (16 de marzo de 1719 - 1763)

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 Anton Balthasar König, Biographisches Lexikon aller Helden und Militärpersonen: T. G-L, p. 169, Online  
 Gottlob Friedrich Krebel, M. Gottlieb Schumanns genealogisches Hand-Buch, S.272, Digitalisat 
 Richard von Meerheimb (1878), "Friedrich Wilhelm, Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck", Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) (en alemán), 8, Leipzig: Duncker & Humblot, pp. 23-24 (German)  

Duques de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck del siglo XVIII
Mariscales de campo de Prusia
Nobles de Alemania del siglo XVII
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Alumnado de la Universidad de Halle-Wittenberg
Nacidos en Potsdam
Personas de la guerra de sucesión austríaca
Fallecidos en Königsberg